Дональд Томас Риган (; 21 декабря 1918 — 10 июня 2003) — 66-й министр финансов США при президенте Рональде Рейгане.

Биография 
Родился в Кембридже, Массачусетс. Окончил в 1940 году Гарвардский университет со степенью бакалавра, продолжал образование в Гарвардской школе права.

С началом Второй мировой войны был призван в армию. Воевал в морской пехоте на Тихом океане, участвовал в сражениях за Гуадалканал и Окинаву, войну закончил в звании подполковника.

После войны в 1946 году приходит работать в банк Merrill Lynch, к 1971 году достиг должностей председателя правления и исполнительного директора и оставался на этих постах до 1980 года.

С избранием в 1981 году Рональда Рейгана 40-м президентом США перешёл на работу министром финансов, сменив на этом посту Уильяма Миллера. В 1985 году становится руководителем аппарата Белого Дома. Ушёл в отставку в 1987 году в связи с причастностью к делу Иран-контрас. На посту его сменил Говард Бейкер.

Семейное положение 
Супруга — Энн Бьюкенен. У них было четверо детей и девять внуков. Скончался Дональд Риган на 84-м году жизни в больнице города Уильямсберг, штат Виргиния от сердечной недостаточности.

Известен как один из активных проводников «Рейганомики», направленную на стимулирование экономики за счет снижения налогов.

Примечания

Ссылки 
 

Министры финансов США
Главы администрации президента США
Кабинет Рональда Рейгана